Vitória-régia
Vitória Régia (Manaus)
Vitória Régia (escola de samba)
Vitória Régia Discos
Vitória Régia FM

Desambiguação